Торренте (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 69,3 км². Население — 80 551 человека (на 2014 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Torrente
 Torrente en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Noticias, eventos y actos de Torrente en Hortanoticias.com
 etorrenti.com - El cronista gráfico de Torrente
 RTVT - Radio Televisión Digital de Torrente
 Web de la Federación de Moros y Cristianos de Torrente

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии